Мерино има више значења:

 Мерино
 Мерино (Кортазар), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Мерино, Ла Есперанза де Мерино (Санта Круз де Хувентино Росас), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Мерино (Јуририја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику